Adélaïde de Bourgogne peut désigner plusieurs personnages féminins historiques, notamment :
 Adélaïde de Bourgogne, morte vers 928/929, épouse de Richard le Justicier, duc de Bourgogne ;
 Adélaïde de Bourgogne (sainte) (v. 931-999), la plus connue, impératrice du Saint-Empire par son mariage avec Otton Ier, canonisée en 1097 ;
 Adélaïde de Bourgogne (morte en 1273), duchesse de Brabant, fille du duc Hugues IV de Bourgogne et épouse du duc Henri III de Brabant.

Homonymie dynastique